Prelože so lahko:

 Prelože, Občina Ilirska Bistrica
 Prelože pri Lokvi, Občina Sežana